El acrónimo IMA puede referirse a:

 el Instituto del Mundo Árabe, en Francia;

 la International Mineralogical Association (en español: Asociación Mineralógica Internacional)

 Acrónimo de Integrated Motor Assist, o Sistema de asistencia de motor (Sistema híbrido) de Honda

 el multiplexado inverso, una tecnología usada con redes ATM.

 Infraestructura de Medición Avanzada, un tema relacionado con redes inteligentes (smart grid) y medición inteligente;
 El nombre de un género monotipo de mantis llamado '''''Ima.